Noli o nòlit, preu acordat pel lloguer total o parcial d'un vaixell
 Noli, municipi italià de la Província de Savona
 Noli, imperatiu del verb llatí nolle com en la locució Noli me tangere
 António de Noli (1415-1497), noble i explorador italià